Readfield ist Ortsname von
 Readfield (Maine)
 Readfield (Wisconsin)
Siehe auch:
Redfield
Riedfeld